Pepsi-Cola (equip ciclista 1968), equip ciclista italià de 1968, anteriorment conegut com a Vittadello.
 Pepsi-Cola (equip ciclista 1969), equip ciclista espanyol de 1969.
 Pepsi-Cola (equip ciclista 1987-1989), equip ciclista italo-estatunidenc de 1987 a 1989.